Alkali Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Alkali Butte (Oregon)
 Alkali Butte (Fremont County, Wyoming)
 Alkali Butte (Weston County, Wyoming)